Иссык-Куль (Ысык-Кол) может означать:

 Иссык-Куль — самое большое озеро в Киргизии.
 Иссык-Куль — аэропорт в селе Тамчы, Иссык-Кульской области.
 «Ысык-Кол» — футбольный клуб из города Каракол, выступавший в 1992—2011 годах.
 «Ысык-Кол» — футбольный клуб, представлявший Бишкек (как «ФЦ-95», 2011—2013) и Каракол (2013).
 Иссык-Куль — с 1989 по 1993 г. название города Балыкчи в Иссык-Кульской области.

См. также 
 Иссык-Кульская область
 Иссык-Кульский район